Чальчикомула-де-Сесма () — муниципалитет в Мексике, штат Пуэбла, с административным центром в городе Сьюдад-Сердан. Население — 38 711 человек.

История 
Город основан в 1825 году.

Ссылки 

Муниципалитеты Пуэблы